Wald kan syfta på

Personer
Abraham Wald, rumänsk statistiker och nationalekonom
George Wald, amerikansk nobelpristagare

Geografi

Schweiz 

 Wald, Zürich – kommun i distriktet Hinwil i kantonen Zürich, 
 Wald, Appenzell Ausserrhoden – kommun i kantonen Appenzell Ausserrhoden, 
 Wald, Bern –  kommun i distriktet Bern-Mittelland i kantonen Bern,

Tyskland 

 Wald, Sigmaringen – kommun i Tyskland, Baden-Württemberg, 
 Wald, Cham – kommun i  Landkreis Cham, Bayern, Oberpfalz, 
 Wald, Ostallgäu – kommun i Landkreis Ostallgäu, Bayern, Schwaben, 

Efternamn